Акт об Управлении Уэльсом 2006 года является актом Парламента Соединённого Королевства, который реформирует Национальную ассамблею Уэльса и допускает дальнейшее более лёгкое предоставление ей полномочий. Закон создаёт систему управления с отдельной исполнительной властью, подотчётной законодательной власти.

В Акте можно выделить следующие положения:

 создается исполнительный орган — Правительство Ассамблеи Уэльса — отделённое от законодательного органа, то есть от Национальной ассамблеи Уэльса. Таким образом, Правительство Ассамблеи Уэльса претерпело изменения от комитета Национальной Ассамблеи до самостоятельного органа.
 Акт запрещает кандидатам оспаривать избирательные округа и быть в региональном списке
 Акт предусматривает механизм Приказов Королевы в Совете, с помощью которого осуществляется передача полномочий от парламента к Ассамблеи, что даст Ассамблее полномочия принимать «Measures» (валлийские законы). Приложение 5 этого Акта описывает те области, в которых Ассамблея имеет «Measures» — законодательные полномочия.
 Акт предусматривает проведение референдума по вопросу о превращении «Measures» полномочий в «Акты Ассамблеи»
 Акт создаёт валлийскую Печать и Хранителя Валлийский Печати (им является Премьер-министр)
 создаёт валлийский Консолидированный фонд
 Создаёт должность Главного юрисконсульта в качестве члена Правительства Ассамблеи Уэльса и её главного советника по правовым вопросам.
 поручает Королеве новые функции: номинально назначать Валлийских министров и давать Королевскую санкцию на акты Ассамблеи.

Законопроект получил Королевскую санкцию 25 июля 2006 года.

Приложение 5 к Акту 

Приложение 5 Акта описывает 20 «Областей» и «Вопросов», в которых Национальная ассамблея Уэльса обладает законодательной компетенции то есть способностью принимать Assembly Measures. 'Область' — широкая предметная область, например, образование и профессиональная подготовка; окружающая среда; здоровье и медицинское обслуживание; дороги и транспорт; жилье. «Вопросы» — специально определённые вопросы внутри Области. Ассамблея может получить дополнительные законодательные компетенции путём принятия поправок к Приложению 5.

Есть два пути, посредством которых это может случиться: либо как результат внесения изменений с помощью принятия Парламентского Акта Вестминстером, или путём использования Ассамблеей законодательной компетенции в виде Приказов в Совете (LCOS), предоставленных ей Парламентом в ответ на запрос от самой Ассамблеи (LCOS могут быть предложены валлийским правительством или отдельными его членами, или комитетами Ассамблеи, но в любом случае должны быть одобрены Национальной Ассамблеей, прежде чем они могут быть приняты в виде Приказов в Совете). Конечный результат любого метода заключается в изменении какой-либо из 20 «Областей» путём введения специальных «Вопросов» в каждую «Область». Далее Ассамблея будет обладать компетенцией принимать законы по этим вопросам.

Приложение 5 регулярно обновляется в результате этих двух процессов. На сегодняшний день его содержание(где также указано, где предполагаются поправки) размещено на сайте Национальной Ассамблеи.

Поля Приложения 5 

 Поле 1: сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство и развитие сельских районов
 Поле 2: древние памятники и исторические здания
 Поле 3: культура
 Поле 4: экономическое развитие
 Поле 5: образование и обучение
 Поле 6: среда
 Поле 7: пожарных и спасательных служб и содействие пожарной безопасности
 Поле 8: еда
 Поле 9: здоровье и медицинское обслуживание
 Поле 10: автомобильные дороги и транспорт
 Поле 11: жилье
 Поле 12: местное самоуправление
 Поле 13: Национальная ассамблея Уэльса
 Поле 14: государственное управление
 Поле 15: социальное обеспечение
 Поле 16: СПОРТ И ОТДЫХ
 Поле 17: туризм
 Поле 18: городское и сельское планирование
 Поле 19: воды и защиты от наводнений
 Поле 20: Валлийский язык

См. также 

 Акт об Управлении Уэльсом 1998 года
 Современное валлийское законодательство

Список литературы

Ссылки 
 The Government of Wales Act 2006
 Акт об Управлении Уэльсом 2006 года сайт
 Компетенция Ассамблея.заметки об изменениях
  Правительство Ассамблеи Уэльса. Заметки об изменениях

Уэльс
2006 год в Великобритании